Breitsprecher ist der Familienname folgender Personen:

 Bärbel Breitsprecher (1941–1962), deutsche Schauspielerin, siehe Monika Bergen
 Claudia Breitsprecher (* 1964), deutsche Roman- und Sachbuchautorin 
 Franz Philipp Breitsprecher (1739–1798), deutscher Jurist und Richter am Obertribunal Wismar
 Karl Christoph Augustin Breitsprecher (1777–1825), deutscher Jurist, königlich schwedischer Justizrat und Bürgermeister von Wismar, siehe Karl von Breitenstern
 Karl Breitsprecher (1901–2002), deutscher Maler
 Michael Breitsprecher (* 1966), deutscher Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur